Sjögren er et svenskt efternavn, der henviser til blandt andre:

 Andreas Johan Sjögren
 Arthur Sjögren
 Emil Sjögren
 Hjalmar Sjögren
 Nils Sjögren
 Wilhelm Sjögren
 Åke Sjögren